Brugnin ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Brugnini, Schauspieler
 Cecilia Brugnini, uruguayische Künstlerin, Fotografin und Dozentin